Розлин има више значења:
 Розлин (Шкотска)
 Розлин (Вашингтон)
 Розлин (Јужна Дакота)
 Розлин (Њујорк)